Locati ist der Familienname folgender Personen:
Dany Locati (* 1977), italienische Skeletonpilotin
Luigi Locati (1928–2005), Apostolischer Vikar von Isiolo